Les Élections régionales de 1970 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1970) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1970
Carinthie
Février 1970